Mačkovac (Vrbje)
 Mačkovac (Voćin)